

Persone 
 Olivier Kaisen – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada belga
 Wilhelm Kaisen – politico tedesco dell'SPD

Altro 
 Jujutsu kaisen – manga scritto e disegnato da Gege Akutami
 1943 Kai: Midway Kaisen – videogioco sparatutto a scorrimento verticale